Бурэ — фамилия. Известные носители:

 Бурэ, Лев Леонардович (1887—1943) — русский советский художник, график, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР.

Составные фамилии

См. также 
 Буре